Victoria Jiménez Kasintseva era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione.
In finale la croata Petra Marčinko ha battuto la belga Sofia Costoulas con il punteggio di  7–5, 6–1, diventando la campionessa del torneo Australian Open 2022 – Singolare ragazze.

Teste di serie

  Petra Marčinko (campionessa)
  Diana Shnaider (quarti di finale)
  Ksenia Zaytseva (terzo turno, ritirata)
  Solana Sierra (primo turno)
  Clervie Ngounoue (secondo turno)
  Michaela Laki (quarti di finale)
  Johanne Svendsen (primo turno)
  Sofia Costoulas (finale)

  Céline Naef (terzo turno)
  Yaroslava Bartashevich (secondo turno)
  Lucija Ćirić Bagarić (primo turno)
  Hanne Vandewinkel (primo turno)
  Liv Hovde (semifinale)
  Victoria Mboko (secondo turno)
  Laura Hietaranta (primo turno)
  Elena Pridankina (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 Tabellone
 

Australian Open 2022